Millery (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Millery (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió de Gran Est, França)
 Millery (Roine), municipi al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)